Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Colchester United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.

Rosa

Statistiche

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

2012-2013